Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1963 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1963. W finale zwyciężył, po raz drugi w karierze, Szwed Bertil Stridh.

Terminarz 
 1. runda kwalifikacyjna – Pori, 26 maja 1963
 2. runda kwalifikacyjna – Scheeßel, 26 maja 1963
 3. runda kwalifikacyjna – Mühldorf am Inn, 16 czerwca 1963
 finał – Malmö, 8 września 1963

Finał 
  Malmö, 8 września 1963

Bibliografia 
 

1963
1963 w long tracku
1963 w Szwecji